Angelica nemorosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Angelica nemorosa ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
nemorosa